Сент-Огюсте́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент коммуны — Приморская Шаранта. Входит в состав кантона Ла-Трамблад. Округ коммуны — Рошфор.

Код INSEE коммуны — 17311.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1250 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сент-Огюстен

Коммуны департамента Приморская Шаранта